Acartia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av James Dwight Dana 1846. Acartia ingår i familjen Acartiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Acartia